Die Motor City Open 2020 fanden vom 5. bis 9. Februar 2020 im Birmingham Athletic Club in Bloomfield Hills, Michigan, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2019/20 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Silver.

Vorjahressieger war Mohamed Abouelghar, der im Achtelfinale gegen Abdulla Mohd Al Tamimi ausschied. Im Endspiel bezwang der topgesetzte Diego Elías den ungesetzten Mohamed Elsherbini mit 11:4, 11:5 und 11:4.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 76.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

2020
PSA World Tour 2019/20